Mafai ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Mafai (1902–1965), italienischer expressionistischer Maler
 Miriam Mafai (1926–2012), italienische Journalistin und Politikerin